Rum för obemärkt kan syfta på:

 Rum för obemärkt (roman) – roman från 1960 av Lynne Reid Banks
 Rum för obemärkt (film) – filmatisering av romanen från 1962 i regi av Bryan Forbes